Муньо:

 Муньо Нуньес — граф Кастилии (ок. 899—901 и 904—ок. 909), сеньор Амайи (исп. Amaya) и Кастрохериса. 
 Муньо де Самора — монах-доминиканец, в 1285—1291 годах — генеральный магистр ордена проповедников.